Bouillet steht für:
das Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, herausgegeben von Marie-Nicolas Bouillet
 eine rote Rebsorte, Bouillet (Rebsorte)

Bouillet ist der Familienname von:
 Jean Bouillet (1690–1777), französischer Arzt
 Jean-Henri-Nicolas Bouillet (1729–1790), französischer Arzt, Sohn von Jean Bouillet
 Marie-Nicolas Bouillet (1798–1864), französischer Schriftsteller und Historiker

Siehe auch:
 Bouhier